John Sparrow ist der Name folgender Personen:

* John Sparrow (Philologe) (1906–1992), britischer Philologe, Jurist und Büchersammler 
 John Sparrow (Rennfahrer), britischer Automobilrennfahrer 
 John Sparrow (Fußballspieler) (* 1957), englischer Fußballspieler